Баранув-Сандомерский:
 Баранув-Сандомерский — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Тарнобжегский повят.
 Баранув-Сандомерский — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнобжегский повят, Подкарпатское воеводство.